NGC 2067 (другое обозначение — DG 79) — отражательная туманность в созвездии Ориона, входящая в состав туманности M78. Открыта Эрнстом Темпелем в 1876 году. Возраст туманности составляет около 1,2 миллиона лет. Некоторые области туманности излучают радиоволны, но их источник не наблюдается в инфракрасном диапазоне.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

2067
Орион (созвездие)
Отражательные туманности